Рајс Лејк има више значења:
 Рајс Лејк (Минесота)
 Рајс Лејк (Висконсин)